Чон:
 Чон (денежная единица)
 медная монета государства Корё в X—XI веках;
 разменная монета Кореи в 1902—1910 годах;
 разменная монета Корейской Народно-Демократической Республики;
 разменная монета Южной Кореи.
 Чон — блюдо корейской кухни.
 ЧОН — части особого назначения.
 Чон — корейская фамилия.
 Чон (языки) — семья южноамериканских языков, некогда распространенная на Огненной Земле и в Патагонии.

См. также 
 Чон-Арык
 Чон-Гара
 Чон-Капка
 Чон-Кара-Буура
 Чон-Токой
 Чон-Чункур
 Чонг